Чемпионат мира по борьбе 1979 года прошёл 21-28 августа в Сан-Диего (США), на арене «Питерсон Джимнейзиум» Университета штата Калифорния в Сан Диего. Соревнования по борьбе самбо, запланированные к проведению в рамках чемпионата мира по борьбе на следующий день после завершения соревнований борцов вольного стиля, были перенесены по решению ФИЛА в Мадрид (Испания), а 29 августа — 1 сентября на арене «Питерсон» состоялся Панамериканский чемпионат по самбо.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

Август 1979 года
Международные спортивные соревнования в Сан-Диего
Международные соревнования по борьбе в США